Jan Kanty Steczkowski (1862-1929) – polski ekonomista, prawnik, polityk, minister.
 Jan Kanty Steczkowski (1923–2016) – polski ekonomista, prof. dr hab. inż.
 Kazimierz Steczkowski (ur. 1947) – francuski szachista pochodzenia polskiego, mistrz międzynarodowy od 1984 roku.
 Piotr Steczkowski (ur. 1966) – duchowny katolicki, kanonista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor.
 Stanisław Steczkowski (1935-2001) – polski dyrygent, twórca chórów i pedagog.
 Stanisław Steczkowski (oficer) (ur. 1980) – pułkownik Armii Krajowej, dowódca 4.
 Magda Steczkowska (ur. 1975) – polska wokalistka popowa, śpiewająca w zespole Indigo.
 Justyna Steczkowska (ur. 1972) – polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, a także skrzypaczka.
 Maria Steczkowska (daty urodzin i śmierci nieznane) – krakowianka, nauczycielka w szkole.
 Steczkowscy